Натуральне число 2079
 2079 рік до нашої ери
 2079 рік нашої ери